Powiat poznański − powiat z siedzibą w Poznaniu, istniejący w latach 1925-1975 i od 1999 roku
 Powiat poznański (II Rzeczpospolita)
 Powiat poznański wschodni − dawny powiat z siedzibą w Poznaniu, istniejący w latach 1887-1924
 Powiat poznański zachodni − dawny powiat z siedzibą w Poznaniu, istniejący w latach 1887-1924
 Poznań − miasto na prawach powiatu